Ronald Maki, dit Chico Maki, (né le  à Sault-Sainte-Marie en Ontario au Canada, mort le  à  en Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le frère de Wayne Maki.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle dans la Ligue américaine de hockey avec les Bisons de Buffalo pendant une partie, puis, quelques années plus tard, il se joint aux Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie pendant une partie avant de revenir avec Buffalo. Ensuite, il se joint aux Black Hawks de Chicago dans la Ligue nationale de hockey où il joue tout le reste de sa carrière à part quelques matchs avec les Bisons. En 1976, il accroche ses patins après 841 matchs dans la LNH.

Statistiques 

|-
| 1956-1957 || Teepees de Saint Catharines || AHO || 47 || 6 || 6 || 12 || 32 || 14 || 2 || 1 || 3 || 32
|-
| 1957-1958 || Teepees de Saint Catharines || AHO || 49 || 21 || 19 || 40 || 72 || 8 || 3 || 5 || 8 || 10
|-
| 1958-1959 || Teepees de Saint Catharines || AHO || 54 || 41 || 53 || 94 || 64 || 7 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
| 1958-1959 || Bisons de Buffalo || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Teepees de Saint Catharines || AHO || 47 || 39 || 53 || 92 || 75 || 17 || 11 || 18 || 29 || 40
|-
| 1959-1960 || Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie || EPHL || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Bisons de Buffalo || LAH || 3 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1960 || Teepees de Saint Catharines || Coupe Memorial || 14 || 8 || 19 || 27 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 1960-1961 || Bisons de Buffalo || LAH || 69 || 30 || 42 || 72 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1960-1961 || Black Hawks de Chicago || LNH || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1961-1962 || Bisons de Buffalo || LAH || 51 || 21 || 28 || 49 || 65 || 11 || 3 || 5 || 8 || 15
|-
| 1961-1962 || Black Hawks de Chicago || LNH || 16 || 4 || 6 || 10 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Black Hawks de Chicago || LNH || 65 || 7 || 17 || 24 || 35 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1963-1964 || Black Hawks de Chicago || LNH || 68 || 8 || 14 || 22 || 70 || 7 || 0 || 0 || 0 || 15
|-
| 1964-1965 || Black Hawks de Chicago || LNH || 65 || 16 || 24 || 40 || 58 || 14 || 3 || 9 || 12 || 8
|-
| 1965-1966 || Black Hawks de Chicago || LNH || 68 || 17 || 31 || 48 || 41 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1966-1967 || Black Hawks de Chicago || LNH || 56 || 9 || 29 || 38 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1967-1968 || Black Hawks de Chicago || LNH || 60 || 8 || 16 || 24 || 4 || 11 || 2 || 5 || 7 || 4
|-
| 1968-1969 || Black Hawks de Chicago || LNH || 66 || 7 || 21 || 28 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 1969-1970 || Black Hawks de Chicago || LNH || 75 || 10 || 24 || 34 || 27 || 8 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 1970-1971 || Black Hawks de Chicago || LNH || 72 || 22 || 26 || 48 || 18 || 18 || 6 || 5 || 11 || 6
|-
| 1971-1972 || Black Hawks de Chicago || LNH || 62 || 13 || 34 || 47 || 22 || 8 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 1972-1973 || Black Hawks de Chicago || LNH || 77 || 13 || 19 || 32 || 10 || 16 || 2 || 8 || 10 || 0
|-
| 1973-1974 || Black Hawks de Chicago || LNH || 69 || 9 || 25 || 34 || 12 || 11 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1975-1976 || Black Hawks de Chicago || LNH || 22 || 0 || 6 || 6 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

| 841 || 143 || 292 || 435 || 345 || 113 || 17 || 36 || 53 || 43

Trophées et honneurs personnels 
1959-1960 : remporte le trophée Eddie-Powers du meilleur pointeur de l'AHO.
1960-1961 :
remporte le trophée Dudley-« Red »-Garrett de la meilleure recrue de la LAH.
champion de la Coupe Stanley avec les Blackhawks de Chicago.

Références 

Naissance en août 1939
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Bisons de Buffalo
Champion de la Coupe Stanley
Gagnant du trophée Dudley-« Red »-Garrett
Attaquant de hockey sur glace
Décès en août 2015
Décès en Ontario
Décès à 76 ans